Pyuthan (district), een district in Nepal
Pyuthan (stad), een stad in Nepal